Peter Radacher ist der Name folgender Personen:

 Peter Radacher (Skisportler, 1896) (1896–1976), österreichischer nordischer Skisportler
 Peter Radacher (Skisportler, 1910) (1910–2006), österreichischer nordischer und alpiner Skisportler
 Peter Radacher (Skisportler, 1930) (* 1930), österreichischer nordischer Skisportler